Prvo poslijeratno jugoslavensko prvenstvo u velikom rukometu za žene je održano 1948. godine u Subotici, a na njemu su nastupale reprezentacije gradova. Prvenstvo je osvojila ekipa Subotice.

Ljestvica

Izvori 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

1948